Gerald W. Friedland é um médico norte-americano.

Biografia
É professor emérito da Universidade Stanford e autor de inúmeros artigos e livros sobre radiologia, anatomia, embriologia, fisiologia e história da medicina. Destaca-se o livro As dez maiores descobertas da medicina, escrito juntamente com Meyer Friedman.

Médicos dos Estados Unidos